Burvill ist der Familienname folgender Personen:
 Clifford Burvill (1937–2021), australischer Radrennfahrer
 Margaret Burvill (1941–2009), australische Sprinterin